Михаил Павлович Варнако́в () — советский и российский хоккеист, выступавший на позиции нападающего, заслуженный мастер спорта СССР (1986). Тренер.

Биография 
Родился в семье работников ГАЗа. С 6 лет занимался в детской хоккейной секции ДЮСШ. Спортивную карьеру начал в клубе второй лиги «Полёт», через полтора года был переведён в «Торпедо». В «Торпедо» он начал играть в тройке с Мишиным и Кокуриным, после был призван в армию и играл за армейский клуб СКА МВО, затем был переведён в ЦСКА. В составе этой команды он стал чемпионом СССР.

Хотя его убеждали остаться в команде, обещая включить в состав сборной команды СССР, Варнаков предпочёл вернуться в «Торпедо». Там он вместе с Александром Скворцовым и Владимиром Ковиным вошёл в состав новой тройки. Звено Скворцов — Ковин — Варнаков стало одним из сильнейших в советском хоккее конца 70-х — начала 80-х и самой сильной тройкой в немосковских клубах. В 1979 году это звено в составе хоккейного клуба «Крылья Советов» выезжало на турнир в Канаду. Из 21 шайбы, забитой в матчах с канадцами, более половины (13) были на счету именно этой тройки. В том же году Варнаков в составе сборной СССР выезжал в Канаду на «Кубок Вызова». Варнакова часто приглашали в состав сборной команды СССР, но, как правило, на участие в товарищеских матчах и различных турнирах. Впервые он выступил на мировом первенстве в 1985 году, где сборная завоевала третье место. На чемпионате 1986 года Варнаков в составе команды становится чемпионом мира, а в 1987 году — серебряным призёром.

После окончания спортивной карьеры в «Торпедо» Варнаков выступал в австрийских и немецких клубах. С 1993 года на тренерской работе: был тренером и главным тренером нижегородского «Торпедо», тренером московского «Динамо», главным тренером хабаровского «Амура». С 2004 по 2005 года вновь работал главным тренером «Торпедо». С 2006 по 2008 — помощник Билялетдинова в казанском «Ак Барсе».

С 2009 по 2012 годы был главным тренером ХК «Саров». В 2010 работал также в тренерском штабе «Торпедо», но вернулся обратно.

С июня 2012 по июль 2014 был главным тренером молодёжной сборной России по хоккею с шайбой.

Сын Михаил Варнаков также является профессиональным хоккеистом, долгое время выступал за нижегородское «Торпедо», с 2013 года — нападающий казанского «Ак Барса».

Игровой номер 
 В «Торпедо» играл под номером 18, именной свитер с этим номером вывешен под сводами Дворца спорта в Нижнем Новгороде.
 В сборной на Кубке Вызова 1979 и Суперсерии 1982/83 выступал под 10 номером, потом за Михаилом Варнаковым прочно закрепился 19 номер.
 В клубной Суперсерии 1979/80 за ЦСКА выступал под 26 номером.

Достижения 
 Чемпион СССР (1978).
 Чемпион мира (1986).
 Второй (1987) и третий (1985) призёр чемпионатов мира.
 Чемпион Европы 1985—1987.
 Участник Кубка Канады 1984.
 Обладатель Кубка Вызова 1979
 Участник матчей Рандеву 1987
 На чемпионатах мира/Европы провёл 20 матчей, забросил 10 шайб.
 В турнирах Кубка Канады провёл 6 матчей, забил 3 гола.
 Член Клуба Всеволода Боброва (261 гол).
 В чемпионатах СССР, сыграл 637 матчей, забросил 242 шайб (в зачет высшей лиги — 566 игр, (219+200) 419 очков).

Награды 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Статистика выступлений

Статистика выступлений в Суперсериях

Статистика выступлений за сборную

Тренерская карьера 
 Тренер Торпедо (Нижний Новгород) — 1993—1994 гг.
 Главный тренер Торпедо (Нижний Новгород) — 1994—1996 гг., с апреля 2004 по декабрь 2005 г.
 Тренер Динамо (Москва) в 1997—2000 г. 2002—2004 г.
 Главный тренер Амура (Хабаровск) — 2001—2002 гг.
 Тренер Ак Барс (Казань) в 2006—2008.
 С 2009 по 2012 гг. (с перерывами) — главный тренер ХК Саров.
 С декабря 2009 по апрель 2010 гг. — старший тренер Торпедо (Нижний Новгород).
 С июня 2012 по июль 2014 гг. — главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с шайбой.

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккейные тренеры России
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Фельдкирх»
Игроки ХК «Фюссен»
Игроки ХК «Риссерзее»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Тренеры ХК «Амур»
Тренеры ХК «Ак Барс»
Тренеры молодёжной сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой